V spodnji tabeli je razvrščenih 88 sodobnih ozvezdij, razvrščenih po prostorskem kotu, ki ga zasedajo na nebu, izraženem v kvadratnih stopinjah in steradianih.

Te prostorski koti so določeni z dogovornimi mejami, ki jih je leta 1930 izrisal Eugène Delporte po naročilu Mednarodne astronomske zveze. Objavljene so bile v dokumentu Délimitation scientifique des constellations (Znanstevna razmejitev ozvezdij v izdaji Cambridge University Press). Pred tem dokumentom ni bilo standardnega seznama meja posameznih ozvezdij.

Delporte je narisal meje po vodoravnih in navpičnih črtah deklinacije in rektascenzije za epoho B1875,0, kar pomeni, da so meje na sodobnih zvezdnih kartah (epoha J2000) zaradi precesije enakonočij že nekoliko ukrivljene in nič več popolnoma vodoravne ali navpične. Ta napaka se bo skozi leta in stoletja večala, a ne vpliva na prostorski kot.

Opombe

Zunanje povezave 

 Ozvezdja – Ian Ridpath
 Ozvezdja – RASC Calgaryju Center

Ozvezdja
Astronomski seznami